Krasnocholmskoje () ist der Name eines Ortes und eines Sees in Russland:
 Krasnocholmskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Abschruten, 1938 bis 1946 Ehlertfelde, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Krasnocholmskoje (See), See bei der Karelischen Landenge in der Oblast Leningrad